Olisarenko ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Wladimirowitsch Olisarenko (1936–1984), sowjetischer Radsportler
 Nadija Olisarenko (1953–2017), sowjetisch-ukrainische Leichtathletin
 Serhij Olisarenko (* 1954), sowjetischer Leichtathlet